Slovenija:
Prelesje (Črnomelj, Slovenija)
Prelesje (Gorenja Vas – Poljane, Slovenija)
Prelesje (Litija, Slovenija)
Prelesje (Šentrupert, Slovenija)